Вергинская звезда (звезда Вергины, Вергинское солнце, ) — символ, художественное изображение звезды с шестнадцатью лучами. Было обнаружено в 1977 году в ходе археологических раскопок в Эгах (Вергине), в Северной Греции профессором Манолисом Андроникосом. «Звезда» украшала золотые ларнаксы (погребальные урны) двух македонских царей.

Андроникос описал символ расплывчато: как «звезду», «сияние звезды» или «сияние солнца». Сам он считал, что гробница, где была найдена звезда, принадлежит Филиппу II Македонскому, отцу Александра Македонского. Другие историки предположили, что это гробница царя Филиппа III Арридея. Её можно увидеть в археологическом музее Вергины, недалеко от места находки. Другой вариант «звезды», с двенадцатью лучами, был на гробнице Олимпиады, матери Александра Македонского.

Толкования символа 

Символика Вергинской звезды под вопросом. Археологи спорят, являлась ли она символом Македонии, эмблемой династии Аргеадов, религиозным символом, представляющим двенадцать богов Олимпа, или просто украшением. Сам Андроникос постоянно толковал её как «эмблему (царствующей) династии Македонии», хотя Евгений Борза () отмечал, что «звезда» часто встречалась в древнемакедонском искусстве.

Джон Пол Адамс обращает внимание на продолжительное использование «звезды» как декоративного элемента в древнегреческом искусстве и утверждает, что нельзя определённо сказать, была ли она «царским» символом  Македонии или «национальным».

Шестнадцати- и восьмилучевые солнца в то время часто появлялись на Македонских и Эллинских монетах и щитах. Есть также несколько изображений Афинских гоплитов, на доспехах которых присутствует аналогичный шестнадцатилучевой символ. Интересно, что до открытия Андроникосом «звезды» на гробнице в 1977, он расценивался просто как украшение. После же открытия он прочно стал ассоциироваться с Древней Македонией, несмотря на более древние источники в греческом искусстве.

Наследие 

После обнаружения звезда была широко адаптирована культурой Греции как символ связи традиций Древней Македонии и современности. Вергинская звезда, изображённая на синем фоне — официальная эмблема трёх областей, префектур и муниципалитетов, расположенных на территории исторической Македонии. Также его используют в качестве символа организации греко-македонской диаспоры, например, Панмакедонийская ассоциация, или даже коммерческие предприятия.

«Звезда» была также принята заграничными организациями славяно-македонской диаспоры, и некоторыми националистическими — в Югославской Социалистической Республики Македонии. После распада Югославии в 1991—92 гг., новоявленная Республика Македония приняла Вергинскую звезду как национальный символ и отобразила её на своём новом флаге, но после протестов Греции и дипломатических демаршей и других стран в 1995 г. был принят новый флаг, без Звезды Вергины.

17 июня 2018 года Греция и Северная Македония подписали Преспанское соглашение, которое предусматривает, что последняя обязуется удалить Вергинскую звезду со всех публичных зданий на своей территории.

В начале июля 2019 года, на заседании правительства Северной Македонии было объявлено, что полное удаление Вергинских звёзд во всех публичных местах, заведениях и памятниках в стране, будет завершено 12 августа 2019 года, в соответствии с Преспанским соглашением.

Примечания

Источники 
 Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage, ed. W. Lindsay Adams and Eugene N. Borza. University Press of America, 1982. ISBN 0-8191-2448-6
 The Larnakes from Tomb II at Vergina. Archaeological News. John Paul Adams
 In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon, Eugene N. Borza. Princeton University Press, 1990. ISBN 0-691-05549-1
 «Macedonia Redux», Eugene N. Borza, in The Eye Expanded: life and the arts in Greco-Roman Antiquity, ed. Frances B Tichener & Richard F. Moorton. University of California Press, 1999. ISBN 0-520-21029-8
 Macedonia: The Politics of Identity and Difference, Jane K. Cowan. Pluto Press, 2000. ISBN 0-7453-1589-5
 The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World, Loring M. Danforth. Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04357-4
 Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation, McFarland & Company, 1997. ISBN 0-7864-0228-8

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070311104904/http://www.wipo.int/cgi-6te/guest/ifetch5?ENG+6TER+15+1151315-REVERSE+0+0+1055+F+125+431+101+25+SEP-0%2FHITNUM%2CB+KIND%2FEmblem+
 Image of gold box with Vergina Sun in Thessaloniki Museum
 Flags of Greek Macedonia  — Flags of the World
 The Vergina Sun
 Republic of Macedonia National Flag 1992—1995  — Flags of the World

Символы в виде звезды
Культура Древней Греции
Македония
Солярные символы‎